Winslow Reef (Cookeilanden), een koraalrif in de Cookeilanden
Winslow Reef (Phoenixeilanden), een koraalrif in de Phoenixeilanden